Радищевское городское поселение — муниципальные образования (городские поселения) в России:

 Радищевское городское поселение — в Радищевском районе Ульяновской области;
 Радищевское городское поселение — в Нижнеилимском районе Иркутской области.